La juxtaposition des lettres « O » et « S », en majuscule ou en minuscule, avec ou sans séparateurs (espace, point, etc.) peut désigner divers concepts selon le contexte.

Nom commun

 Os, une pièce anatomique du squelette ;
 Os, un instrument de musique idiophone ;
 Ôs, autre désignation de l'esker.
 OS, informatique, [Operating System], système d'exploitation en français.

Sigle
O.S. est un sigle qui peut désigner :
 Operating System en anglais, en français un système d'exploitation ; l'ensemble de logiciels centraux d'un appareil informatique ;
 Organisation spéciale, une organisation turque impliquée dans le génocide arménien ;
 Organisation spéciale, un mouvement communiste français qui rejoint la Résistance intérieure française après la fin du pacte germano-soviétique, au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Organisation spéciale, groupe indépendantiste algérien de 1947 à 1950 ;
 Ordres de Service, documents donnant à l’entrepreneur titulaire du marché des instructions relatives à l’exécution des travaux, terme utilisé dans le secteur du BTP ;
 Ouvrier spécialisé (voir Taylorisme et/ou Fordisme) ;
 Ouvrier Spécialisé, ouvrier sans qualification affilié à une seule tache répétitive ;
 , locution latine signifiant « œil gauche », utilisée dans le jargon médical ;
 en France, les Organisations syndicales sont les syndicats de défense des intérêts des salariés ;
 Old Style, caractérise une date du calendrier julien ;
 Opening snap en anglais, claquement d'ouverture mitrale (COM) en français ;
 Overall survival, « survie globale », terme couramment utilisé en cancérologie ;
 Objectum sexual, se dit de personnes qui tombent amoureuses d'objets, et non d'êtres humains ;
 On Sight, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS ;
 , « un coup », est une expression utilisée dans divers domaines tels que le jeu vidéo, la fanfiction, la vente, la littérature, etc.
 Officier de Sécurité, policier du Service de la Protection.
 Orbital Sciences, une société américaine spécialisée dans la réalisation de satellites.

Symboles
 Os est le symbole de :
 Osmium, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.
 os est le symbole de :
 Ossète, une langue iranienne dont le code ISO 639-1 est « os ».

Toponyme
 Os, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Os-Marsillon ;
 Os, commune norvégienne du Hordaland ;
 Os, commune norvégienne de l'Hedmark ;
 Os-Marsillon, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Os, localité suédoise du comté de Jönköping.

Patronyme
 Alexander Os (1980-), biathlète norvégien
  (1556-1615), marchand hollandais

Homonymie de toponyme